Volker Beck (atleet)
 Volker Beck (politicus)
 Volker Beck (voetballer)